Orientalen steht für:
 die Bevölkerung des Orients
 Die Orientalen, Gedicht von Viktor Hugo

Siehe auch
 Die dreiunddreißig Orientalen, Gruppe von Freiheitskämpfern